Een barachois is een soort van lagune.

Verschillende plaatsen dragen de term vanwege de aanwezigheid van dat type lagune in hun naam, waaronder:

Canada
 Barachois Brook, een dorp op Newfoundland
 Barachois Pond, een meer op Newfoundland
 Provinciaal Park Barachois Pond, een park rondom dat meer
 Barachoiswatervallen, watervallen op Newfoundland
 Little Barachois Brook, een rivier op Newfoundland
 Middle Barachois, een rivier op Newfoundland
 Barachois (Cape Bretoneiland), een dorp in Nova Scotia
 Barachois (Colchester County), een dorp in Nova Scotia
 Barachois (Quebec), een gehucht in de gemeente Percé in Quebec

Réunion
 Le Barachois, een wijk van de hoofdstad Saint-Denis

Saint-Pierre en Miquelon
 Grand Barachois, een barachois op het eiland Miquelon
 Barachois (Saint-Pierre), de haven van de hoofdstad Saint-Pierre